Paschius ist der Familienname folgender Personen: 

 Georg Paschius (1661–1707), deutscher Logiker und evangelischer Theologe; siehe: Georg Pasch
 Petrus Paschius (1579–1642), deutscher evangelischer Geistlicher, Lehrer und Dichter; siehe: Petrus Pachius